Onida kan syfta på:

 Valerio Onida, italiensk jurist
 Onida, South Dakota, ort i USA
 Onida Electronics